Майк Ндонгала Нампуту Сема (; ) — шведский футболист, полузащитник клуба «Норрчёпинг».

Клубная карьера 
Является воспитанником «Сюльвии», где прошёл весь путь до взрослой команды. В её составе в 2007 году дебютировал во взрослом футболе. Летом 2008 года перешёл в столичный «Хаммарбю», выступающий в Алльсвенскане. В его составе 1 сентября 2008 года дебютировал в чемпионате Швеции в игре очередного тура с «Хельсингборгом», когда он появился на поле после перерыва вместо Хариса Лайтинена. В 2010 году вместе с клубом дошёл до финала кубке Швеции. В решающем матче с тем же «Хельсингборгом» Сема провёл на поле все 90 минут, но результативными действиями не отметился, а его команда уступила с минимальным счётом.

В январе 2012 года перешёл в норвежский «Хёугесунн». В его составе дебютировал в еврокубках 3 июля 2014 года в матче первого квалификационного раунда Лиги Европы с валлийским «Эйрбасом».

В январе 2015 года присоединился к АЕЛ из Лимасола. Спустя год вернулся в Швецию, подписав двухгодичный контракт с «Эребру». По окончании контракта отказался подписывать с клубом новый и в январе 2018 года отправился в Индию, подписав контракт с местным «Норт-Ист Юнайтед», где провёл семь матчей в Индийской суперлиге.

В марте 2018 разорвал контракт с индийским клубом и снова вернулся в Швецию, заключив соглашение с «Сундсваллем». Дебютировал за клуб в первом туре чемпионата Швеции со своим бывшим клубом — «Эребру», заменив в перерыве Чиди Омейе. В общей сложности провёл за клуб 40 матчей и забил девять мячей.

2 августа 2019 года перешёл в «Норрчёпинг». Первую игру за клуб провёл 8 августа года в третьем раунде квалификации Лиги Европы против «Хапоэля» из Беэр-Шевы, открыв счёт на 51 минуте встречи.

Личная жизнь 
Родители футболиста родом из Демократической Республики Конго, иммигрировали в Швецию из Конго (Киншаса) в 1987 году. Младший брат, Кен, также профессиональный футболист.

Достижения 
Хаммарбю:
 Финалист кубка Швеции: 2010

АЕЛ Лимасол:
 Финалист кубка Швеции: 2014/15

Клубная статистика

Примечания

Ссылки 
Профиль игрока на официальном сайте «Норрчёпинга»

Футболисты Швеции
Игроки ФК «Сильвия»
Игроки ФК «Хаммарбю»
Игроки ФК «Хёугесунн»
Игроки ФК МВВ
Игроки ФК АЕЛ Лимасол
Игроки ФК «Эребру»
Игроки ФК «Норт-Ист Юнайтед»
Игроки ФК «Сундсвалль»
Игроки ФК «Норрчёпинг»